Elvis: That's the Way It Is - documentário de 1970
 That's the Way It Is (álbum) - de Elvis Presley
 That's the Way It Is (canção) - de Celine Dion
 …That's the Way It Is - álbum de Harry Nilsson

Desambiguação